Села:
 Блистова — Чернігівська область, Менський район
 Блистова — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район